Dziewanna – bogini słowiańska.
 dziewanna – roślina z rodziny trędownikowatych.
 (471143) Dziewanna – 2010 EK139, planetoida z grupy obiektów transneptunowych